End-to-end steht für:

 End-to-End, in der Informationstechnologie Direktverbindung mit Zwischenstationen
 End to end, beim Graffiti Zugbild über die Gesamtlänge eines Waggons, siehe Graffiti-Jargon #E
 Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, Verschlüsselung über alle Übertragungsstationen
 End to End Monitoring, im IT-Management Überwachung geschäftskritischer Anwendungen